Светска лига у ватерполу 2014. у мушкој конкуренцији је тринаесто издање најмлађег ватерполо такмичења под окриљем Светске пливачке федерације. Завршни турнир биће одигран у главном граду Уједињених Арапских Емирата Дубаију од 16. до 21. јуна 2014. 

Злато са прошле светске лиге брани Србија која до сада има седам освојених златних медаља.

 Пoбеда у регуларном времену - 3 бода
 Пoбеда након пенала - 2 бода
 Пораз након пенала - 1 бод
 Пораз у регуларном времену - 0 бодова

Квалификације

Европа 
Европски тимови су подељени у три групе. Квалификационо такмичење је трајало од 12. новембра 2013. до 15. април 2014. Победници прве и друге квалификационе групе ће обезбедити пласман на завршницу овог такмичења, а у трећој групи квалификоваће се прве две репрезентације.

Група А

Група Б

Група Ц

Интерконтинеталан 
На интерконтиненталном турниру наступиће репрезентације из Африке,Америке,Азије и Океаније. Тимови су подјељени у 2 групе по 4 екипе и сви тимови су у нокаут фази.

Група А

Група Б

Нокаут фаза

Четвртфинале

Полуфинале

За 5. мјесто

За 3. мјесто

Финале

Финални круг 
У финалном кругу 8 квалификованих репрезентација подјељену су у 2 групе по 4 екипе и све репрезентације су у нокаут фази. Утакмице финалног круга играју се у Дубаију УАЕ од 16.јуна до 21. јуна 2014.

Група А

Група Б

Завршница

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

За пласман од 5. до 8. мјеста

Коначан поредак

Спољашње везе 

 Страница на званичном ФИНА сајту

Светска лига у ватерполу
Спорт у Уједињеним Арапским Емиратима
Ватерполо у 2014.